Klobučar je lahko:

 Klobučar, priimek več znanih ljudi
 Klobučar, nenaseljen otoček v Jadranskem morju
 Nori klobučar, lik iz knjige Alica v čudežni deželi Lewisa Carrolla